

Sens et origine du nom 
Cauchon est la forme normanno-picarde de chausson, nom de profession désignant le marchand de chaussons
Cauchon pourrait avoir désigné un originaire du Pays de Caux (France)

Comme nom de famille 
Henri Cauchon de Lhéry (?-1684), officier de marine français ;
Henri Cauchon de Maupas, (1599-1629), conseiller d'état de Henry IV, ambassadeur ;
Jean-Baptiste, fils du précédent, mort au siège d'Arras en 1640 ;
Henri Cauchon de Maupas (1606-1680), évêque du Puy et d’Évreux
Joseph-Édouard Cauchon (1816-1885), journaliste et un homme politique canadien
Luc Cauchon (né en 1974), animateur aux promotions à la station CKOI-FM 96,9 de Montréal
Martin Cauchon (né en 1962), homme politique canadien
Pierre Cauchon (1371-1442), évêque de Beauvais qui fut l'ordonnateur du procès de Jeanne d'Arc
Robert Cauchon (1900-1980), homme politique québécois

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme picard